Elmisaurus rarus — вид ящеротазових динозаврів родини Caenagnathidae, що існував наприкінці крейдового періоду.

Історія досліджень 
У 1970 році польсько-монгольська палеонтологічна експедиція виявила два фрагменти невеликого теропода у відкладеннях формації Немегт в аймаку Умнеговь в Монголії. Типовий вид Elmisaurus rarus названий і описаний Гальшкою Осмольською в 1981 році. Родова назва Elmisaurus походить від монгольського слова elmyi або ölmyi - «підошва», оскільки типовий зразок складався з плюсни. Видова назва rarus латиною означає «рідкісний». Голотип ZPAL MgD-I/172 , складається з лівої плюсни, зрощеної з тарсалією. Існує два паратипи: ZPAL MgD-I/98, що складається з правої руки та стопи, і ZPAL MgD-I/20, верхня частина лівої плеснової кістки більшої особини. 

Другий вид E. elegans названий у 1989 році Філіпом Дж. Каррі. [3] Це була північноамериканська форма, спочатку описана Вільямом Артуром Парксом як вид Ornithomimus у 1933 році на основі зразка ROM 781. Каррі також відніс до Elmisaurus elegans  матеріал американської форми Caenagnathus sternbergi, що заснований на фрагменті щелепи. Через погане збереження та географічну віддаленість від типового виду класифікація американських форм була суперечливою. У 1997 році Ганс-Дітер Сьюз заявив, що це передбачуваний другий вид елмізавра треба віднести до Chirostenotes, як C. elegans, хоча ця позиція не була прийнята Каррі. Інші дослідники, у тому числі Тереза ​​Маріянська, Гальшка Осмольська та їхні колеги, слідом за Сьюз переприписали E. elegans до Chirostenotes. У 2020 році Грегорі Фанстон відніс матеріал до нового роду та виду Citipes.

У статті 2021 року Фанстон та його колеги стверджують, що Nomingia є синонімом Elmisaurus.

Назва

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Gregory Funston in 2020.

Примітки 

Целурозаври
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1981